Osoby o tym nazwisku:
 Carl W. Akerlof – amerykański fizyk oraz astrofizyk
 George A. Akerlof – amerykański ekonomista, noblista